Klosterpark bezeichnet unter anderem folgende Parkanlagen:

 Klosterpark Altzella
 Klosterpark (Braunschweig)
 Klosterpark (Schortens)